Amor, gran afecte cap a altres persones, objectes o éssers
 Atis-Amor, escultura de bronze de Donatello datada a la ratlla de 1440-1443 
 Asteroide Amor, asteroides que tenen una òrbita entre Mart i la Terra, però no arriben a travessar l'òrbita terrestre
 Biografies:
 Guillermo Amor Martínez, futbolista valencià
 Gema Amor Pérez, política valenciana 
 Eduardo Blanco Amor (Ourense, 1897 - Vigo, 1979), escriptor gallec
 Geografia:
 Amor (en francès: Amou) és un municipi francès a les Landes
 Literatura:
 Amor cortès, referent de la literatura trobadoresca Aquesta temàtica cortesana es compara amb la relació de vassallatge que un senyor i el seu vassall mantenen
 Cantiga de amor, composició literària de l'edat mitjana, pròpia de la poesia galaicoportuguesa medieval 
 Miscel·lània:
 El amor en los tiempos del cólera
 Perdona si et dic amor, novel·la de l'escriptor Federico Moccia 
 El amor brujo, ballet-pantomima compost per Manuel de Falla sobre un llibret de Gregorio Martínez Sierra
 Teoria triangular de l'amor, desenvolupada per Robert Sternberg
 Te deix, amor, la mar com a penyora, narracions escrites per Carme Riera publicades el 1975
 Nuestro Amor, segon disc d'estudi del grup mexicà RBD
 Des de Rússia amb amor, pel·lícula de Terence Young de la saga James Bond, estrenada el 1963 
 De amor e desamor, grup poètic gallec
 T'odio amor meu, obra de teatre musical de la companyia Dagoll Dagom, basada en contes de l'escriptora americana Dorothy Parker
 Partido Nuevo Catalán de Amor a España y al Orden, partit polític fundat al novembre del 1933 a Barcelona